Flere personer bærer navnet Peter eller Peder Olsen:

 Peder Olsen Nordmand (død 1676) – dansk-norsk handelsmand og soldat
 Peder Olsen (borgmester) (omkring 1610-1686) – dansk borgmester i Hasle og bornholmsk oprører
 Peter Blicher Olsen (1759-1832) – dansk diplomat
 O. Peter Olsen (1821-1885) – dansk skolelærer og folketingsmand
 Peter Richard Olsen – dansk roer OL-sølv 1936
 Peter P. Olsen – grønlandsk politiker for Inuit Ataqatigiit (født 1961)